Oyón (provincie), een provincie in de regio Lima in Peru
Oyón (district), een district van de provincie Oyón in Peru
Oyón-Oion, een gemeente in de Spaanse provincie Álava